Катастрофа Ту-154 под Донецком 22 августа 2006 года
 Катастрофа Ан-24 в Донецке 13 февраля 2013 года
 Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года